

Algemeen
 Motief (patroon), een zich herhalend patroon.
 Motief (muziek), een gedeelte van een thema dat een karakteristiek ritme en melodisch of harmonisch materiaal bevat.
 Leidmotief (van het Duitse Leitmotiv), een korte melodie in een compositie dat vaker terugkomt.
 Motief (literatuur), een leidmotief (enge betekenis) of motivatie (algemeen).

Biochemie
 Sequentiemotief, een patroon van nucleotiden in een nucleïnezuur of aminozuren in een eiwit
 Structuurmotief, een patroon van eiwitstructuur dat in veel eiwitten voorkomt
 Een lineair motief van een intrinsiek ongestructureerd eiwit

Overig
 Motief (algebraïsche meetkunde)
 Motif, een softwarebibliotheek
 Opdat-motief, motief volgt uit de wens een bepaald doel te bereiken in de toekomst
 Omdat-motief, motief volgt uit de reactie op gebeurtenissen uit het verleden
 Stimulans, een aansporing, prikkel of drijfveer
 Motivatie en presteren: Achievement goal theory

Zie ook
 Motivatie, de reden om iets te doen